El término prefecto puede referirse a:

Prefecto, como una autoridad gubernamental
Prefecto de la Antigua Roma
Prefecto de la Ciudad, dignidad romana
Prefecto del pretorio, militar al mando de la Guardia Pretoriana
Prefecto de Egipto, gobernador del Egipto antiguo
Prefecto de París, encargado de la policía de esa ciudad
Prefecto, autoridad a cargo del poder ejecutivo local de Brasil
Prefectos de Hogwarts, alumnos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en el mundo ficticio de las novelas de Harry Potter